The Devil Within – cortometraggio del 1913 interpretato da Stuart Holmes
 The Devil Within – film del 1921 diretto da Bernard J. Durning
 The Devil Within – film del 2010 diretto da Tom Hardy